Oxberg kan syfta på:

 Oxberg, Leksands kommun – en by i Leksands kommun
 Oxberg, Mora kommun – en småort i Mora kommun